Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji BNP Paribas Open 2014 nastoupilo devadesát šest hráček. Z kvalifikace postoupilo dvanáct tenistek. Obhájkyní titulu byla ruská světová pětka Maria Šarapovová, kterou ve třetím kole vyřadila italská kvalifikantka Camila Giorgiová.

Vítězná Flavia Pennettaová si do žebříčku WTA připsala 1 000 bodů a obdržela prémii jeden milión dolarů.

Nasazení hráček 
Všech třicet dva nasazených mělo volný los do druhého kola.
  Li Na (semifinále)
  Agnieszka Radwańská (finále)
  Viktoria Azarenková (2. kolo)
  Maria Šarapovová (3. kolo)
  Angelique Kerberová (2. kolo)
  Simona Halepová (semifinále)
  Jelena Jankovićová (čtvrtfinále)
  Petra Kvitová (4. kolo)
  Sara Erraniová (3. kolo)
  Caroline Wozniacká (4. kolo)
  Ana Ivanovićová (3. kolo)
  Dominika Cibulková (čtvrtfinále)
  Roberta Vinciová (3. kolo)
  Carla Suárezová Navarrová (3. kolo)
  Sabine Lisická (2. kolo)
  Samantha Stosurová (3. kolo)
  Sloane Stephensová (čtvrtfinále)
  Eugenie Bouchardová (4. kolo)
  Kirsten Flipkensová (2. kolo)
  Flavia Pennettaová (vítězka)
  Anastasija Pavljučenkovová (3. kolo)
  Alizé Cornetová (4. kolo)
  Jekatěrina Makarovová (3. kolo)
  Kaia Kanepiová (2. kolo)
  Sorana Cîrsteaová (2. kolo)
  Lucie Šafářová (3. kolo)
  Světlana Kuzněcovová (3. kolo)
  Klára Zakopalová (2. kolo)
  Daniela Hantuchová (2. kolo)
  Jelena Vesninová (2. kolo)
  Magdaléna Rybáriková (3. kolo)
  Garbiñe Muguruzaová (2. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 4. sekce 

 Dolní polovina 
 5. sekce 

 6. sekce 

 Kvalifikace 
 Nasazení hráček 
  Barbora Záhlavová-Strýcová (kvalifikována)
  Anna Karolína Schmiedlová (kvalifikována)
  Jaroslava Švedovová (kvalifikována)
  Casey Dellacquová (kvalifikována)
  Camila Giorgiová (kvalifikována)
  Johanna Larssonová (kvalifikační kolo, skreč)
  Virginie Razzanová (1. kolo)
  Mirjana Lučićová Baroniová (1. kolo)
  Julia Glušková (1. kolo)
  Olga Govorcovová (1. kolo)
  Anabel Medinaová Garriguesová (1. kolo)
  Tímea Babosová (1. kolo)
  Kimiko Dateová (kvalifikační kolo)
  Estrella Cabezaová Candelaová (1. kolo)
  Misaki Doiová (1. kolo)
  Katarzyna Piterová (1. kolo)
  Petra Martićová (1. kolo)
  Sie Su-wej (1. kolo)
  Mandy Minellaová (1. kolo)
  Luksika Kumkhumová (1. kolo)
  Teliana Pereirová (kvalifikační kolo)
  Alison Van Uytvancková (kvalifikována)
  Nadija Kičenoková (kvalifikační kolo)
  Romina Oprandiová  (1. kolo)

 Kvalifikantky 
  Barbora Záhlavová-Strýcová
  Anna Karolína Schmiedlová
  Jaroslava Švedovová
  Casey Dellacquová
  Camila Giorgiová
  Čan Jung-žan
  Heather Watsonová
  Michelle Larcherová de Britová
  Sharon Fichmanová
  Olivia Rogowská
  Allie Kiicková
  'Alison Van Uytvancková

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 
 

BNP Paribas Open 2014